

Географія

Рогова — село в Україні, Уманському районі Черкаської області

Рогова (Румунія) — село у повіті Мехедінць в Румунії
 Рогова (комуна) — комуна у повіті Мехедінць в Румунії

Прізвище 

 Рогова Катя
 Рогова Павла Іванівна (1947-2014) — український вчений-бібліотекознавець, педагог, громадський діяч, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, заслужений працівник культури України.